Скандал може да се односи на:

 Скандал (јапански бенд)
 Скандал (филм)
 Скандал (теленовела)
 Скандал (ТВ филм)